En economia: 
 Bé substitutiu o bé succedani: dos béns són succedanis en la demanda si el preu de mercat del primer puja, el preu de mercat del segon bé també puja i vice-versa.
 Ersatz, un substitut artificial que difereix d'un d'inferior en qualitat.

En nutrició, un succedani alimentari és un producte alimentari que en pot substituir un altre amb el qual té qualitats organolèptiques similars, però sovint la substitució no és perfecta, per exemple,
 Succedani de la carn
 Succedani del cafè
 Succedani de la xocolata
 El rave rusticà és l'ingredient principal d'un succedani del wasabi
 La margarina és un succedani de la mantega
 Els ous de Lumpus són un succedani del caviar d'esturió

En medicina:
 L'aspartam i Stevia són un succedani de la sacarosa pels diabètics